Давыдовское — название населённых пунктов в России:
 Давыдовское — село в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Давыдовское — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Давыдовское — деревня в Устюженском районе Вологодской области, Залесский сельсовет
 Давыдовское — деревня в Устюженском районе Вологодской области, Хрипелевский сельсовет
 Давыдовское — деревня в Истринском районе Московской области.
 Давыдовское — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Давыдовское — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Давыдовское — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Давыдовское — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Давыдовское сельское поселение
 Сельское поселение Давыдовское
 Малое Давыдовское
 Давыдовск